Towi o Tohuí Panda (21 de julio de 1981 - 16 de noviembre de 1993) es el nombre del primer panda en nacer y sobrevivir en cautiverio fuera de China. Se convirtió en un icono popular en la historia de México. 

Significado del nombre Tohui en Tarahumara: Los Tarahumaras en el estado de Chihuahua, México usan la palabra tohui para referirse a los niños. (variantes: tohui, toui, towi).

Biografía 
Nació el 21 de julio de 1981 en el Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México. Es hija de Ying Ying y Pe Pe, una pareja de pandas gigantes regalados a México por el gobierno chino el 10 de septiembre de 1975. En 1980 tuvieron a su primer cría Xen-Li, quien sólo vivió ocho días. 

Tohuí vivió sana y felizmente, y en su momento requirió de diversas maniobras internacionales para conseguirle pareja. Tuvo una hija de nombre Xin Xin (que significa esperanza), que fue concebida vía inseminación artificial de un panda cuyo nombre es Chia Chia del Zoológico de Londres.

Muerte 
Tohui Panda muere el 16 de noviembre de 1993, a los 12 años, víctima de una crisis de leptospira, sus restos son disecados  y exhibidos en el Zoológico de Chapultepec junto a sus padres y su pareja Chia Chia.

Curiosidades 
 Se instalaron cámaras en las salas donde nació y creció sus primeros meses, siendo este medio la única forma de que el resto de la gente comprobaba que el panda seguía vivo.
 La televisión mexicana estuvo al pendiente de ella, sus imágenes fueron transmitidas continuamente, hasta convertirla en una estrella.
 Su presencia en Chapultepec catapultó la fama del lugar. A diferencia de otros años, recibió recursos económicos importantes que permitieron la construcción del primer hospes era un simple consultorio, así como el acondicionamiento de las instalaciones en general.
 Cancún fue el primer nombre que pretendieron poner a Tohuí, en alusión a la cumbre Norte-Sur de 22 países que se llevó a cabo en Quintana Roo en 1981.
 Fue tanta la expectación en México de que Tohuí fuese el primer panda nacido fuera de China, que la cantante mexicana Yuri interpretara una canción e hiciera un video musical dedicado al animal.
 Cuando nació Tohuí creían que era macho, porque tenía la nariz puntiaguda, y hasta después se dieron cuenta de que era hembra; sin embargo, el nombre ya se había elegido y no quisieron cambiarlo.
 El cómico mexicano Jesús Martínez Renteria "Palillo" hace crítica al exceso de atención que se le dio a Tohuí, en uno de sus sketch, llamándola: "Méndigo Oso Consentido".

Canciones 
A petición de la entonces primera dama del país, Carmen Romano, se creó la canción "El Pequeño Panda de Chapultepec”, compuesta por Laura Gómez Llanos e interpretada por la cantante Yuri.
 
Fue tal el éxito del sencillo, que en la producción LP de la cantante se volvió a incluir, alcanzando un millón de copias vendidas, según informó personal del equipo actual de Yuri.
 
El videoclip se grabó dentro del propio zoológico de Chapultepec, improvisando con la gente que acudía a ver al animal.
 
La producción discográfica fue patrocinada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y contaba sólo con la canción del panda en el lado A, y el lado B contenía la canción 'Mi Timidez', uno de los primeros éxitos de la cantante veracruzana.

A su vez, Ginny Hoffman, entonces famosa actriz infantil del programa Chiquilladas, también le cantó al panda.

La canción de “Towi Panda” interpretada por Ginny Hoffman sirvió de entrada para los segmentos del programa de televisión “La Carabina de Ambrosio” (1982), en el que se disfrazaban de osos panda César Costa y Xavier López "Chabelo", después de decir un chiste, luchaban dando maromas en el suelo.

Enlaces externos 
 Video en donde se muestra a los padres de Tohui: Ying Ying y Pe Pe disecados
 Video en donde se muestran a Tohui y Chia Chia disecados en el Zoológico de Chapultepec 
 Video musical de Yuri
 Excelsior "A 30 años de Tohuí, el osito panda en Chapultepec" por Cintya Contreras
 Datanoticias. Xin Xin: La última oso panda que hay México.

 
Osos famosos
México en 1981